Министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Швейцарии или Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (; ; ) является одним из семи министерств (департаментов) федерального правительства Швейцарии, возглавляемым членом Федерального совета. 

Департамент несёт ответственность за вопросы, касающиеся экологической политики, управления и развития транспорта, управления и мониторинга источников энергии (электричество, газ, нефть и др.), средств массовой информации (в том числе телевидения).

История изменения названия 
 1848—1859 гг. — Департамент почт и строительства,
 1860—1872 гг. — Департамент почт,
 1873—1878 гг. — Департамент почт и телеграфов,
 1879—1962 гг. — Департамент почт и путей сообщения,
 1963—1978 гг. — Департамент транспорта, связи и энергетики,
 1979—1997 гг. — Федеральный департамент транспорта, связи и энергетики,
 С 1998 г. — Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Структура 
Департамент состоит из следующих подразделений:
 Генеральный секретариат.
 Независимый орган по рассмотрению жалоб на радио и телевидении.
 Служба почтового регулирования (PostReg).
 Бюро по расследованию авиакатастроф.
 Бюро по расследованию аварий поездов и судов.
 Федеральная инспекция по ядерной безопасности.
 Федеральное управление транспорта.
 Федеральное управление гражданской авиации.
 Федеральное управление энергетики.
 Федеральное управление автомобильных дорог.
 Федеральное управление связи.
 Федеральное ведомство по охране окружающей среды.
 Федеральное ведомство по территориальному развитию.
В состав департамента также входит независимая Федеральная комиссия по связи.

Список глав департамента

Ссылки 
Официальный сайт Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций

Государственное устройство Швейцарии